Laudermarke (plaats)
Laudermarke (waterschap)